Artigo 331 (três três um) é uma banda brasileira de Rap Rock da Zona Norte do Rio de Janeiro, fortemente influenciada por gêneros musicais tais como o rock chamado pelos críticos de "new metal", o "rapcore", o próprio rap e hip-hop, conhecido como underground, além de vertentes do reggae, entre outros estilos.

Características 
Letras fortes e politizadas e um som pesado feito com banda e às vezes melódico feito com bases produzidas eletronicamente são a característica da banda. desde que foi formada a banda já tocou em diversos lugares do underground e às vezes até mesmo com bandas do mainstream brasileiro..

Outra característica da banda é sua forte relação com a cultura underground. Nenhum de seus CDs foi lançado oficialmente, com exceção da coletânea Hip-Hop Rio. O material lançado se encontra disponível para download no seu site oficial.

Apresentações 
Como principais apresentações, pode-se citar a vitória no Festival Ilha do Rock (apenas sua segunda apresentação ao vivo); o show no Festival Escalada do Rock, festival que selecionava bandas independentes para tocar no Rock in Rio 3; o show no Green Rock Festival junto com bandas como Raimundos e Sepultura; e mais recentemente no lançamento da Coletânea Músicas Novas para seus Ouvidos, entre outros.

Já se apresentaram também na TV Educativa do Rio de Janeiro e algumas de suas músicas chegaram a ser executadas em rádios comunitárias e também na lendária Fluminense FM, a rádio de rock do Rio de Janeiro que revelou diversas bandas e artistas nacionais.

História da discografia 
Teve seu primeiro trabalho independente chamado Artigo 331 lançado em 1998, contendo seis músicas. Seu segundo trabalho foi o EP Evolução, lançado em 2002, contendo três músicas, tendo sido produzido por Kléber França, produtor do Rio de Janeiro que já havia trabalhado com Nação Zumbi e Planet Hemp, entre outras bandas.

Em 2006 lançaram o CD Saga, também produzido por Kléber França, contendo dez músicas. Esse CD, na verdade, era uma coletânea contendo algumas músicas já gravadas no EP Evolução, algumas regravações do primeiro CD, Artigo 331, de 1998, e diversas músicas inéditas.

Participaram ainda de duas coletâneas: Hip Hop Rio, lançada em 2002, produzida por Marcelo D2, e Músicas Novas para seus Ouvidos", lançado em 2006 e produzida por Kléber França. A Banda encerrou suas atividades em 2008

Constante mudança de integrantes 
A banda já passou por muitas mudanças, sendo que da formação original só permanece o seu vocalista, SalleZ, que no início dividia os vocais com Cadu R.O., que saiu da banda em 2005.

Discografia 
 Artigo 331 (1998)
 EP Evolução (2002)
 Saga (2006)

Coletâneas 
 Hip Hop Rio (2002)
 Rio 202 (2005)
 Músicas Novas para seus Ouvidos (2006)

Integrantes 
 SalleZ (Vocal e Letrista)
 Fernando B (Guitarra)
 Rui (Baixo)
 Vinicius (Bateria)
 Djou (DJ)

Antigos integrantes 
Bruno Romaguera (Bateria), Cadu R.O. (Vocal), Gordo Ganjah (Baixista), Henrique "Perck" (Baixista), Gabriel (Baixista), Americano (Baixista), Fernando (Baixista)
Juninho (DJ), Fabio Machado (DJ), Marcelo Meneses (Guitarrista)

Ligações externas 
 Artigo 331 Página oficial
 Artigo 331 (Facebook)

Referências 
↑ Artigo 331 Site Oficial. artigo331.com. Página visitada em 18 de Novembro de 2010.

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de rapcore
Bandas de rap rock